Brachycercus är ett släkte av dagsländor. Brachycercus ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Brachycercus